Lava-pés — rito religioso observado por diversas denominações cristãs
 Centaurea ornata subsp. ornata — subespécie de planta da  família Asteraceae